David M. Anthony House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 David M. Anthony House (Fall River, Massachusetts), NRHP-ID 83000620
 David M. Anthony House (Swansea, Massachusetts), NRHP-ID 90000059